MNB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moanda / Muanda (Repubblica Democratica del Congo)
 MNB – acronimo per la Magyar Nemzeti Bank, la Banca centrale d'Ungheria